MechWarrior: Tactical Command — тактическая стратегия в реальном времени, построенная на управлении мехами, для iPad и iPhone на операционной системе iOS. Игра была издана и разработана Personae Studios, Сингапур, и вышла 26 сентябрь 2012 года. MechWarrior: Tactical Command вдохновлена играми MechCommander (MechCommander, MechCommander 2) и настольной игрой BattleTech, издателя .
 Издатель: Smith & Tinker
 Разработчик: Personae Studios
 Модель распространения: цифровое распространение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры MechWarrior: Tactical Command 
 MechWarrior: Tactical Command на IGN
 MechWarrior: Tactical Command на AG.ru
 MechWarrior: Tactical Command на Игромания
 MechWarrior: Tactical Command на Игры@Mail.Ru
Обзоры, рецензии и оценки на агрегаторах:
 MechWarrior: Tactical Command на Game Rankings

Игры для iOS
Игры во вселенной BattleTech
Стратегии в реальном времени
Компьютерные игры 2012 года